Перре (, ) — имя собственное, встречается в виде топонимов, названий и фамилий.

Топонимы 
 Перре — район (фрегезия) в Португалии, округ Виана-ду-Каштелу.
 Перре — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Леваллуа-Перре — город и коммуна во французском департаменте О-де-Сен, округ Нантер, административный центр двух кантонов.

Персоналии 
 Перре, Жан Батист (1761—1800) — французский контр-адмирал времен Первой республики.
 Перре, Женни (род. 1991) — швейцарская кёрлингистка.
 Перре, Катрин (род. 1956) — французский философ, эстетик и художественный критик.
 Перре, Луи (1871—1924) — французский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Перре, Огюст (1874—1954) — французский архитектор.
 Перре, Паулюс ван де (1598—1653) — голландский политик и дипломат.
 Перре, Поль (1830—1904) — французский писатель.

См. также 
 Перрет — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор.
 Перри
 Перро
 Перрен